Сорбе:

 Сорбе — замороженный десерт, приготовленный из сахарного сиропа и фруктового сока или пюре.
 Сорбе — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.